«Фантазии Фарятьева» — советский художественный телевизионный цветной фильм, снятый режиссёром Ильёй Авербахом на киностудии «Ленфильм» в 1979 году по мотивам одноимённой пьесы Аллы Соколовой.

Сюжет 
События фильма происходят в провинциальном советском городке. Главная героиня Александра, только что пережившая разрыв с любимым человеком, вынуждена зарабатывать частными музыкальными уроками. В её жизни появляется врач-стоматолог Павел Фарятьев, чудаковатый и неловкий человек. Он объясняется Александре в любви. Мать и младшая сестра Александры настаивают на том, что она должна выйти за него замуж, но она никак не может обрести душевное равновесие и решить, как жить дальше. Чувство к бывшему возлюбленному не отпускает ее, да и новый поклонник не вызывает у нее особой симпатии. Но Павел поражает воображение Александры своими теориями о том, будто люди страдают от того, что являются потомками пришельцев из другого мира и мучительно ищут способ вернуться назад. Согласие на брак практически получено, но на следующий день Александру посещает тот, с кем она порвала. Забыв о Фарятьеве, Александра уходит с тем, кого любила раньше. 

Пришедший Павел не застаёт её и вынужден вместе с сестрой Александры Любой обманывать мать, что дочь скоро придёт — у той больное сердце и она может не пережить вести, что дочь ушла с человеком, причинившим ей столько страданий. Фарятьев держится из последних сил — жизнь свою он считает рухнувшей и даже не слышит, как объясняется ему в любви Люба.

В ролях 
 Марина Неёлова — Александра, учительница музыки
 Андрей Миронов —  Фарятьев Павел Павлович, зубной врач
 Зинаида Шарко — Мать Александры и Любы
 Лилия Гриценко — Тётя Фарятьева 
 Екатерина Дурова — Люба, сестра Александры
 Максим Бритвенков — Мальчик

Съёмочная группа 
 сценарий и постановка — Илья Авербах
 главный оператор — Дмитрий Долинин
 главный художник — Владимир Светозаров
 композитор — Альфред Шнитке

Отзывы о фильме 
 Илья Авербах о своём фильме:
Действие происходит в наши дни, в двух семьях… Это фильм о том, как люди, очень близкие, подчас не понимают друг друга; о том, как они мучительно, трудно продираются к пониманию… Каждый из них — в нашей картине это мать и две дочери — ищет свой выход из очевидно драматического положения, предлагает свой вариант. То отъезд в другой город, то замужество старшей дочери… И вдруг появляется странный человек, Фарятьев, который рассказывает какие-то вроде бы нелепые истории, прямо-таки сказки, впрямую абсолютно не связанные с жизнью наших героинь. Но Фарятьев этот пробуждает в каждой из них пусть пока первичную степень, пусть лишь малую, но — понимания друг друга

Факты 

 Телевизионная премьера фильма состоялась 25 января 1982 года.
 Александра, героиня Марины Неёловой, музицируя, исполняет песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной…».
 Место действия пьесы — город Очаков (Николаевская область).
 Натурные съёмки фильма проходили в Феодосии.

Ссылки 
 Фильм на Кинотеатр.ру
 Алла Соколова, пьеса «Фантазии Фарятьева»

Примечания 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1979 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации пьес